Лепер — фамилия. Носители:

 Лепер, Жан-Батист (1761—1844) — французский инженер и архитектор.
 Лепер, Роберт Христианович (1865—1918) — российский историк.